Cette page homonymie recouvre les deux notions suivantes :
 Chapitre conventuel d'un Ordre ou d'une Congrégation religieuse est l'assemblée des religieux, clercs, frères ou religieuses, réunie dans des conditions et pour des raisons définies par la règle ;
 Chapitre conventuel hospitalier est la réunion des principaux dignitaires de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem au couvent, siège de l'Ordre, pour traiter des affaires de l'Ordre.